Éric Boyer peut désigner :

 Éric Boyer (1939-), homme politique ;
 Éric Boyer (1963-), cycliste.